Maringa peut être :
 Maringá, ville brésilienne située dans l'État du Paraná ;
 Microrégion de Maringá ;
 Maringa, rivière du Congo-Kinshasa, affluent de la Lulonga.